Ondřej Vitásek (* 4. září 1990, Prostějov) je český lední hokejista. Je to defenzivní obránce,odchovanec týmu LHK Jestřábi Prostějov. Jeho kariéra výrazně stoupla v sezoně 2013/2014, kdy začínal v prvoligovém týmu HC Benátky nad Jizerou a poté hrál v extraligovém týmu Bílí Tygři Liberec.

Hráčská kariéra

Prvenství

ČHL 
 Debut - 3. ledna 2010 (HC Eaton Pardubice proti HC Vítkovice Steel)
 První asistence - 21. února 2012 (HC Slavia Praha proti Bílí Tygři Liberec)
 První gól - 28. září 2014 (HC Vítkovice Steel proti Bílí Tygři Liberec, brankáři Filipu Šindelářovi)

KHL 
 Debut - 21. září 2017 (HC Jugra Chanty-Mansijsk proti Lokomotiv Jaroslavl)
 První asistence - 4. října 2017 (Ak Bars Kazaň proti HC Jugra Chanty-Mansijsk)
 První gól - 3. listopadu 2017 (HC Jugra Chanty-Mansijsk proti HC Slovan Bratislava, brankáři Jakubu Štěpánkovi)

Klubová statistika 

| 2005–06
| HC Minor 2000 Přerov
| ČHL-18
| 12
| 0
| 0
| 0
| 2
| —
| —
| —
| —
| —
|- bgcolor="#f0f0f0"
| 2005–06
| HK Jestřábi Prostějov
| 1.ČHL-18
| 25
| 2
| 3
| 5
| 20
| —
| —
| —
| —
| —
|-
| 2006–07
| HC Zubr Přerov
| 1.ČHL-18
| 24
| 1
| 1
| 2
| 36
| —
| —
| —
| —
| —
|- bgcolor="#f0f0f0"
| 2006–07
| HK Jestřábi Prostějov
| 1.ČHL-20
| 9
| 0
| 1
| 1
| 6
| —
| —
| —
| —
| —
|-
| 2007–08
| HC Slezan Opava
| ČHL-20
| 45
| 1
| 2
| 3
| 30
| 2
| 0
| 0
| 0
| 27
|- bgcolor="#f0f0f0"
| 2008–09
| HC Slezan Opava
| ČHL-20
| 41
| 3
| 16
| 19
| 62
| 3
| 1
| 0
| 1
| 0
|-
| 2008–09
| HC Slezan Opava
| 2.ČHL
| 17
| 0
| 1
| 1
| 12
| 6
| 0
| 1
| 1
| 0
|- bgcolor="#f0f0f0"
| 2009–10
| HC Slezan Opava
| ČHL-20
| 30
| 4
| 22
| 26
| 55
| —
| —
| —
| —
| —
|-
| 2009–10
| HC Slezan Opava
| 2.ČHL
| 33
| 4
| 7
| 11
| 72
| 3
| 0
| 0
| 0
| 2
|- bgcolor="#f0f0f0"
| 2009–10
| HC Vítkovice Steel
| ČHL
| 1
| 0
| 0
| 0
| 0
| —
| —
| —
| —
| —
|-
| 2010–11
| HC Slezan Opava
| ČHL-20
| 28
| 2
| 7
| 9
| 81
| —
| —
| —
| —
| —
|- bgcolor="#f0f0f0"
| 2010–11
| HC Slezan Opava
| 2.ČHL
| 12
| 0
| 1
| 1
| 18
| —
| —
| —
| —
| —
|-
| 2011–12
| Bílí Tygři Liberec
| ČHL
| 3
| 0
| 1
| 1
| 4
| —
| —
| —
| —
| —
|- bgcolor="#f0f0f0"
| 2011–12
| HC Benátky nad Jizerou
| 1.ČHL
| 41
| 2
| 8
| 10
| 22
| 6
| 0
| 1
| 1
| 4
|-
| 2012–13
| Bílí Tygři Liberec
| ČHL
| 13
| 0
| 1
| 1
| 4
| —
| —
| —
| —
| —
|- bgcolor="#f0f0f0"
| 2012–13
| HC Benátky nad Jizerou
| 1.ČHL
| 26
| 2
| 4
| 6
| 14
| —
| —
| —
| —
| —
|-
| 2013–14
| Bílí Tygři Liberec
| ČHL
| 31
| 0
| 5
| 5
| 20
| 3
| 0
| 0
| 0
| 4
|- bgcolor="#f0f0f0"
| 2013–14
| HC Benátky nad Jizerou
| 1.ČHL
| 26
| 1
| 6
| 7
| 24
| —
| —
| —
| —
| —
|-
| 2014–15
| Bílí Tygři Liberec
| ČHL
| 45
| 5
| 5
| 10
| 38
| —
| —
| —
| —
| —
|- bgcolor="#f0f0f0"
| 2014–15
| HC Benátky nad Jizerou
| 1.ČHL
| 1
| 0
| 0
| 0
| 2
| —
| —
| —
| —
| —
|-
| 2015–16
| Bílí Tygři Liberec
| ČHL
| 38
| 1
| 2
| 3
| 26
| 14
| 1
| 1
| 2
| 8
|- bgcolor="#f0f0f0"
| 2015–16
| HC Benátky nad Jizerou
| 1.ČHL
| 4
| 0
| 1
| 1
| 6
| —
| —
| —
| —
| —
|-
| 2016–17
| Bílí Tygři Liberec
| ČHL
| 49
| 5
| 9
| 14
| 44
| 12
| 0
| 3
| 3
| 20
|- bgcolor="#f0f0f0"
| 2017–18
| HC Jugra Chanty-Mansijsk
| KHL
| 43
| 2
| 2
| 4
| 15
| —
| —
| —
| —
| —
|-
| 2018–19
| HC Rudá hvězda Kunlun
| KHL
| 43
| 3
| 13
| 16
| 20
| —
| —
| —
| —
| —
|- bgcolor="#f0f0f0"
| 2019–20
| Amur Chabarovsk
| KHL
| 55
| 5
| 7
| 12
| 48
| —
| —
| —
| —
| —
|-
| 2020–21
| Dinamo Riga
| KHL
| 19
| 1
| 4
| 5
| 16
| —
| —
| —
| —
| —
|- bgcolor="#f0f0f0"
| 2020–21
| Bílí Tygři Liberec
| ČHL
| 24
| 1
| 4
| 5
| 22
| 16
| 2
| 2
| 4
| 10
|-
| 2021–22
| Bílí Tygři Liberec
| ČHL
| 21
| 2
| 1
| 3
| 8
| —
| —
| —
| —
| —
|- bgcolor="#e0e0e0"
! colspan="3" | Celkem v ČHL
! 225
! 14
! 28
! 42
! 166
! 45
! 3
! 6
! 9
! 42
|- bgcolor="#e0e0e0"
! colspan="3" | Celkem v KHL
! 160
! 11
! 26
! 37
! 99
! —
! —
! —
! —
! —
|}

Reprezentace 

| 2014
| Česko
| MS
| 10
| 0
| 1
| 1
| 6
|- bgcolor="#f0f0f0"
| 2018
| Česko
| OH
| 2
| 0
| 0
| 0
| 0
|-
| 2021
| Česko
| MS
| 1
| 0
| 0
| 0
| 2
|- bgcolor="#e0e0e0"
! colspan="3" | Seniorská kariéra celkově
! 13
! 0
! 1
! 1
! 8
|}

Externí odkazy 
 
 
 
 
 

Aktivní lední hokejisté
Čeští lední hokejisté
Čeští hokejoví reprezentanti
Čeští olympionici
Hráči HC Slezan Opava
Hráči HC Vítkovice
Hráči HC Liberec
Narození 4. září
Narození v roce 1990
Narození v Prostějově
Žijící lidé
Muži